Sahakian ist der Name von

 Barbara Sahakian, britische Neuropsychologin
 Carlos Sahakian (* 1957), französisch-uruguayischer Künstler und Dichter
 Mariana Sahakian (* 1977), libanesische Tischtennisspielerin
 Oshin Sahakian (* 1986), iranischer Basketballspieler